Lithophil (von λίϑο𝜍 (lithos, griechisch) = Stein, Fels) bezeichnet

 silikat-liebend in der Goldschmidt-Klassifikation der Geochemie
 steinliebend in der Ökologie, siehe Lithophilie